Hara réfère notamment à :
 Hara, centre du corps humain dans les traditions chinoises, appelé en chinois dantian (丹田, dāntián) et en japonais hara. C'est la source principale du souffle vital et correspond au centre de gravité du corps. Appelé entrailles en Occident, « siège des émotions et partie profonde de l'être sensible » situé dans l'hypogastre ;
 Hara est un des noms du dieu de l'hindouisme Shiva ;
 Hara, quartier juif en Afrique du Nord, notamment à Tunis en Tunisie.

 , village de la préfecture de Nagano au Japon ;
 Hara, station du métro de Nagoya, au Japon ;
 Hara, localité en Éthiopie ;
 Hara, village estonien.

 , patronyme japonais ;
 Ayumi Hara (1979-) footballeuse japonaise ;
 Daichi Hara (1997-), skieur acrobatique japonais ;
 Keisuke Hara (1968-), mathématicien japonais ;
 Ryō Hara (1946-), écrivain japonais, auteur de roman policier ;
 Tamiki Hara (1905-1951), romancier et poète japonais ;
 Takashi Hara (1983-), artiste contemporain japonais ;
 Yumiko Hara (1982-), athlète japonaise.

Voir 
 Haras